Кочегарово — название населённых пунктов в России:

 Кочегарово — упразднённая деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Кочегарово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Кочегарово — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия).

См. также 
 Кочегарова